Do soutěže ženské čtyřhry na tenisovém turnaji Grand Prix SAR La Princesse Lalla Meryem 2015 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl pár Garbiñe Muguruzaová a Romina Oprandiová, jehož členky na marocké události nestartovaly.

Vítězem čtyřhry se stal nejvýše nasazený maďarsko-francouzský pár Tímea Babosová a Kristina Mladenovicová, který ve finále zdolal německo-ukrajinskou dvojici Laura Siegemundová a Maryna Zanevská výsledkem 6–1 a 7–6. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů.

Nasazení párů 
  'Tímea Babosová /  Kristina Mladenovicová (vítězky)
  Darija Juraková /  Arantxa Parraová Santonjaová (čtvrtfinále)
  Alexandra Panovová /  Renata Voráčová (1. kolo)
  Ioana Raluca Olaruová /  Sílvia Solerová Espinosová (čtvrtfinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Morocco Open
Sport v Maroku v roce 2015
WTA Tour 2015